Gabriel Leyva Velázquez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Gabriel Leyva Velázquez, Sinaloa, 
 Gabriel Leyva Velázquez, Salvador Alvarado, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar